Прапор Кримської Народної Республіки — прапор держави на Кримському півострові, що існувала в 1917-1918 роках, першої у світі республіки мусульман.
 Прапор АР Крим — офіційний прапор АРК, що займає більшу частину Кримського півострова.
 Прапор кримських татар — національний прапор корінного населення Криму.